Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2009 – siatkarski turniej rozegrany w dniach 31 lipca-23 sierpnia 2009 r. Finał z udziałem pięciu najlepszych drużyn oraz gospodarza – Japonii odbył się w Tokio.

System rozgrywek był taki sam jak w latach poprzednich. 12 zakwalifikowanych zespołów rozegrało w grupach po 3 mecze w ciągu 3 weekendów. Jednym z krajów goszczących turniej po raz pierwszy była Brazylia.

Uczestnicy

Składy

Turnieje

Wyniki fazy eliminacyjnej

I weekend

Grupa A 
 Rio de Janeiro
 Hala: Ginasio do Maracanazihno

Grupa B 
 Kielce
 Hala: Hala Legionów w Kielcach

Grupa C 
 Ningbo
 Hala: Beilun Sports Training Center

II weekend

Grupa D 

Miaoli

Grupa E 
 Makau

Grupa F 
 Osaka

III weekend

Grupa G 
 Hongkong

Grupa H 
 Mokpo

Grupa I 
 Bangkok

Tabela fazy eliminacyjnej

Turniej finałowy 
Mecze finałowe zostały rozegrane w Tokio w Japonii w dniach 19 – 23 sierpnia 2009.

Do rundy finałowej zakwalifikuje się Japonia, jako organizator finału oraz 5 najlepszych drużyn fazy eliminacyjnej.

Wyniki

Tabela turnieju finałowego

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Europejskie kwalifikacje do World Grand Prix 2009 
Europejski turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2009 odbył się w Omsku. Wzięło w nim udział 6 najlepszych zespołów z ostatnich Mistrzostw Europy. Polska otrzymała bezpośrednią kwalifikację dzięki „dzikiej karcie” od FIVB, natomiast Belgia zrezygnowała z udziału w kwalifikacjach. Turniej rozgrywany był w systemie „każdy z każdym”. Awans do World Grand Prix 2009 uzyskały trzy najlepsze zespoły.

Tabela Europejskich Kwalifikacji do World Grand Prix 2009 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Linki zewnętrzne 
 FIVB oficjalna strona

Grand Prix w piłce siatkowej kobiet
2009 w piłce siatkowej
2009 w Japonii